Faaborg (stad), een stad in de Deense gemeente Faaborg-Midtfyn
 Faaborg (parochie, Faaborg-Midtfyn), een gelijknamige parochie in de gemeente Faaborg-Midtfyn
 Fåborg (Varde), een plaats in de Deense gemeente Varde
 Fåborg (parochie, Varde), een parochie in de Deense gemeente Varde